Florica se poate referi la:

 Localități din România
Florica - localitate din județul Brăila
Florica - localitate din județul Buzău, reședința comunei cu același nume
Florica - localitate din județul Călărași
Florica - localitate din județul Teleorman
Florica, Argeș, vechiul nume al actualei localități Ștefănești

 Localități din Republica Moldova
Florica - comună din raionul Căușeni

 Nume propriu feminin
 Domnița Florica
 Florica Bagdasar
 Florica Bradu
 Florica Bucur
 Florica Cristoforeanu
 Florica Demion
 Florica Dimitriu
 Florica Duma
 Florica Dumitrescu
 Florica Ionea
 Florica Lavric
 Florica Maria Sas
 Florica Mitroi
 Florica Musicescu
 Florica Ruja
 Florica Secara
 Florica T. Câmpan
 Florica Ungur
 Florica Zaha

Vezi și 
 Florin (prenume)
 Conacul Brătianu din Ștefănești cunoscut și ca Vila Florica

Toponime românești
Prenume feminine românești